Le sigle SS20, SS-20, ou SS 20, peut désigner :

 le code OTAN SS-20 Saber du RSD-10 Pionnier, un missile balistique nucléaire soviétique de moyenne portée ;
 le , un sous-marin de Classe F de l'US Navy construit à partir de 1911 ;
 le Thomson (SS-20), un sous-marin de la marine chilienne ;
 Strada statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja, une route nationale en Italie ;